Ossessione d'amore (Sangre y arena) – film del 1989, diretto da Javier Elorrieta
 Ossessione d'amore (Obsessed) – film per la televisione del 1992, diretto da Jonathan Sanger
 Trappola per una ragazza sola o Ossessione d'amore (I Can Make You Love Me) – film per la televisione del 1993, diretto da Michael Switzer
 Borderline - Ossessione d'amore (Borderline) – film per la televisione del 2002, diretto da Evelyn Purcell